Both Sides Now — двадцать пятый студийный альбом американской певицы Джуди Коллинз, выпущенный 25 августа 1998 года на лейбле . На альбоме представлены новые версии песен, которые Коллинз ранее уже записывала для своих альбомов.

В 2000 году альбом был переиздан под названием Classic Folk лейблом Madacy Entertainment.

Отзывы критиков 
Уильям Рульманн из AllMusic написал, что данный альбом похож на прежние записи, поскольку голос Коллинз остаётся таким же прекрасным, как был тогда.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Джуди Коллинз